Brancato ist der Familienname folgender Personen:
 Francesco Brancato (* 1960), italienischer Regisseur
 George Brancato (* 1931), US-amerikanischer Footballspieler und -trainer
 Lillo Brancato (* 1976), US-amerikanischer Schauspieler